Miejscowości:
 Arroyo Grande – miasto w Kalifornii.

Rzeki:
 Arroyo Grande – rzeka w Urugwaju, lewy dopływ Río Negro.
 Arroyo Grande – rzeka w Urugwaju, prawy dopływ Río Negro.

Zobacz też 
 Bitwa nad Arroyo Grande (hiszp. Batalla de Arroyo Grande)

Przypisy